El término usado puede referirse a los siguientes términos anatómicos:

 Ligamento, en el ojo que une la córnea, la esclerótica y la membrana uveal.
 Línea imaginaria sinuosa y límite superior del ano. También una de las líneas de la cara posterior del fémur.
 Músculo anterior y superior del muslo.